Stolpersteine in Niedersachsen listet jene Orte mit Stolpersteinen in Niedersachsen, deren Stolpersteinlisten bereits fertiggestellt wurden und Orte, in denen Stolpersteine verlegt wurden.

 Liste der Stolpersteine in Achim
 Liste der Stolpersteine in Adendorf
 Liste der Stolpersteine in Alfhausen
 Liste der Stolpersteine in Bad Bentheim
 Liste der Stolpersteine in Bad Eilsen
 Liste der Stolpersteine in Bad Gandersheim
 Liste der Stolpersteine in Bad Lauterberg im Harz
 Liste der Stolpersteine in Bad Münder am Deister
 Liste der Stolpersteine in Bad Nenndorf
 Liste der Stolpersteine in Bad Pyrmont
 Liste der Stolpersteine in Badbergen
 Liste der Stolpersteine in Barnstorf
 Liste der Stolpersteine in Barsinghausen
 Liste der Stolpersteine in Barßel
 Liste der Stolpersteine in Bassum
 Liste der Stolpersteine in Beckedorf
 Liste der Stolpersteine in Berge (Niedersachsen)
 Liste der Stolpersteine in Beverstedt
 Liste der Stolpersteine in Bleckede
 Liste der Stolpersteine in Bohmte
 Liste der Stolpersteine in Bovenden
 Liste der Stolpersteine in Braunschweig
 Liste der Stolpersteine in Bückeburg
 Liste der Stolpersteine in Burgdorf
 Liste der Stolpersteine in Burgwedel
 Liste der Stolpersteine in Celle
 Liste der Stolpersteine in Cloppenburg
 Liste der Stolpersteine in Cuxhaven
 Liste der Stolpersteine in Dannenberg (Elbe)
 Liste der Stolpersteine in Delmenhorst
 Liste der Stolpersteine in Dörpen
 Liste der Stolpersteine in Dransfeld
 Liste der Stolpersteine in Duderstadt
 Liste der Stolpersteine in Einbeck
 Liste der Stolpersteine in Emlichheim
 Liste der Stolpersteine in Freden (Leine)
 Liste der Stolpersteine in Freren
 Liste der Stolpersteine in Fürstenau
 Liste der Stolpersteine in Gehrden
 Liste der Stolpersteine in Georgsmarienhütte
 Liste der Stolpersteine in Göttingen
 Liste der Stolpersteine in Hagen am Teutoburger Wald
 Liste der Stolpersteine in Hameln
 Liste der Stolpersteine in Hannover
 Liste der Stolpersteine in Haren (Ems)
 Liste der Stolpersteine in Haselünne
 Liste der Stolpersteine in Helmstedt
 Liste der Stolpersteine in Herzlake
 Liste der Stolpersteine in Hessisch Oldendorf
 Liste der Stolpersteine in Hildesheim
 Liste der Stolpersteine in Hoya
 Liste der Stolpersteine in Hülsede
 Liste der Stolpersteine in Ihlienworth
 Liste der Stolpersteine in Kirchlinteln
 Liste der Stolpersteine in Kneitlingen
 Liste der Stolpersteine in Königslutter
 Liste der Stolpersteine in Laatzen
 Liste der Stolpersteine in Lamspringe
 Liste der Stolpersteine in Langwedel
 Liste der Stolpersteine in Lathen
 Liste der Stolpersteine in Lauenau
 Liste der Stolpersteine in Lauenförde
 Liste der Stolpersteine in Leer
 Liste der Stolpersteine in Lehrte
 Liste der Stolpersteine in Lengede
 Liste der Stolpersteine in Lengerich (Emsland)
 Liste der Stolpersteine in Liebenburg
 Liste der Stolpersteine in Lilienthal
 Liste der Stolpersteine in Lingen (Ems)
 Liste der Stolpersteine in Löningen
 Liste der Stolpersteine in Lüchow
 Liste der Stolpersteine in Lüneburg
 Liste der Stolpersteine in Melle
 Liste der Stolpersteine in Meppen
 Liste der Stolpersteine in Moormerland
 Liste der Stolpersteine in Neuenhaus
 Liste der Stolpersteine in Neustadt am Rübenberge
 Liste der Stolpersteine in Nienburg/Weser
 Liste der Stolpersteine in Nordenham
 Liste der Stolpersteine in Norderney
 Liste der Stolpersteine in Nordhorn
 Liste der Stolpersteine in Nordstemmen
 Liste der Stolpersteine in Northeim
 Liste der Stolpersteine in Obernkirchen
 Liste der Stolpersteine in Oldenburg (Oldb)
 Liste der Stolpersteine in Osnabrück
 Liste der Stolpersteine in Osten (Oste)
 Liste der Stolpersteine in Ostercappeln
 Liste der Stolpersteine in Osterholz-Scharmbeck
 Liste der Stolpersteine in Osterode am Harz
 Liste der Stolpersteine in Ottersberg
 Liste der Stolpersteine in Pattensen
 Liste der Stolpersteine in Peine 
 Liste der Stolpersteine in Quakenbrück
 Liste der Stolpersteine in Rehburg-Loccum
 Liste der Stolpersteine in Rhauderfehn
 Liste der Stolpersteine in Rieste
 Liste der Stolpersteine in Rinteln
 Liste der Stolpersteine in Ritterhude
 Liste der Stolpersteine in Rodenberg
 Liste der Stolpersteine in Ronnenberg
 Liste der Stolpersteine in Rotenburg (Wümme)
 Liste der Stolpersteine in Salzhemmendorf
 Liste der Stolpersteine in Scheeßel
 Liste der Stolpersteine in Schöningen
 Liste der Stolpersteine in Seesen
 Liste der Stolpersteine in Schöppenstedt
 Liste der Stolpersteine in Seevetal
 Liste der Stolpersteine in Sehnde
 Liste der Stolpersteine in Springe
 Liste der Stolpersteine in Stade
 Liste der Stolpersteine in Stadthagen
 Liste der Stolpersteine in Stadtoldendorf
 Liste der Stolpersteine in Stolzenau
 Liste der Stolpersteine in Südheide
 Liste der Stolpersteine in Sulingen
 Liste der Stolpersteine in Syke
 Liste der Stolpersteine in Uelzen
 Liste der Stolpersteine in Uslar
 Liste der Stolpersteine in Vechta
 Liste der Stolpersteine in Verden (Aller)
 Liste der Stolpersteine in Wangerooge
 Liste der Stolpersteine in Weener
 Liste der Stolpersteine in Wendeburg
 Liste der Stolpersteine in Wennigsen (Deister)
 Liste der Stolpersteine in Weyhe
 Stolperstein in Wiefelstede
 Liste der Stolpersteine in Wildeshausen
 Liste der Stolpersteine in Winsen (Luhe)
 Liste der Stolpersteine in Wolfenbüttel

Orte 
Darüber hinaus wurden in folgenden Orten in Niedersachsen bisher Stolpersteine verlegt, von denen es noch keinen Artikel (Liste) gibt:

 Aurich (312)
 Dedesdorf-Eidewarden (6)
 Emden (291)
 Norden (98)
 Papenburg (39)
 Sandstedt (2)
 Sögel (54)
 Uelsen
 Wense
 Woltersdorf

Siehe auch 
 Stolpersteine in Deutschland

Weblinks 

 Gunter Demnigs Webseite zum Stolperstein-Projekt
 OpenStreetMap-Karte mit Stolpersteinen

 
Kultur (Niedersachsen)